Ху́лия () — испаноязычное женское имя, аналог имён .

 Альварес, Хулия — американская писательница доминиканского происхождения.
 Маришаль, Хулия — афромексиканская актриса.
 Марино, Хулия — парагвайская фристайлистка.
 Бургос, Хулия де — пуэрто-риканская поэтесса.

Фамилия 
 Хулия, Рауль (1940—1994) — американский актёр пуэрто-риканского происхождения.

См. также 
  — мужской вариант имени.